Gramatica è un cognome che può riferirsi a:
Antiveduto Gramatica pittore
Anna Adele Alberta Gramatica attrice
Emma Gramatica attrice
Irma Gramatica attrice